Elisabeth van Houts (1952-), historienne néerlando-britannique ;
Rudi van Houts (1984-), cycliste néerlandais.